Alfred Nakache – nuotatore e pallanuotista francese 
 Géraldine Nakache – attrice, regista e sceneggiatrice francese
 Olivier Nakache – regista, sceneggiatore e attore francese